Iron Man steht für:
 Iron Man, Comic-Figur der Marvel Comics
 Der unbesiegbare Iron Man, Originaltitel der US-amerikanischen Zeichentrickserie
 Iron Man (Film), auf der gleichnamigen Comicreihe basierende Realverfilmung
 Iron Man 2, auf der gleichnamigen Comicreihe basierende Realverfilmung
 Iron Man 3, auf der gleichnamigen Comicreihe basierende Realverfilmung
 Iron Man (Lied), Lied der britischen Heavy-Metal-Band Black Sabbath
 Iron Man (Band), eine US-amerikanische Doom-Metal-Band
 Iron Man (Computerspiel, 2008), Computerspiel zur Marvel Figur von 2008
 Iron Man 2 (Computerspiel, 2010), Computerspiel zur Marvel Figur von 2010
 Iron Man, Spitzname des American-Football-Spieler Forrest Gregg

Siehe auch:
 Ironman, geschütztes Markenzeichen der World Triathlon Corporation als Name von Triathlonwettbewerben
 Ironman Hawaii, Geburtsort der Marke Ironman